BMW M Roadster ist der Name der leistungsoptimierten Variante des 

 BMW Z3 (1997–2002)
 BMW Z4 (2006–2008), siehe BMW E85
 BMW Z4 (2010–2016), siehe BMW E89